Peter Kock ist der Name folgender Personen:

* Peter Kock (Kaufmann) († 1526), deutscher Handelskaufmann und Bergenfahrer
 Peter Kock (Schauspieler) (* 1947), deutscher Schauspieler und Hochschullehrer 
 Peter Jakob Kock (* 1949), deutscher Journalist und Historiker 

Siehe auch:
 Peter Köck (1949–1989), österreichischer Dichter